Tiger-Team steht für:

 Tiger Team, ein Begriff der Gruppendynamik.
 Ein Fall für dich und das Tiger-Team, eine Bücherserie für Kinder und Jugendliche von Thomas Brezina.